Pododdziały wojskowej służby zdrowia noszące numer 6:

 6 Batalion Sanitarny (1922-1931 → Kadra Zapasowa 6 Szpitala Okręgowego) 
 6 Samodzielny Batalion Medyczno-Sanitarny 6 DP (1944-1945)